Corvida — парворяд (або інфраряд) горобцеподібних птахів, один з двох парворядів підряду співочих птахів (Passeri). Інший — Passerida.

Родини 

 Menuroidea
 Menuridae
 Atrichornithidae
 Climacteridae
 Ptilonorhynchidae
 Meliphagoidea
 Maluridae
 Meliphagidae
 Dasyornithidae
 Pardalotidae
 Acanthizidae
 Pomatostomidae:
 Orthonychidae
 Cnemophilidae
 Melanocharitidae
 Callaeidae
 Notiomystidae
 Corvoidea
 Paramythiidae
 Psophodidae
 Platysteiridae
 Tephrodornithidae
 Prionopidae
 Malaconotidae
 Vangidae
 Pityriaseidae
 Artamidae
 Rhagologidae
 Aegithinidae
 Campephagidae
 Mohouidae
 Neosittidae
 Eulacestomidae
 Oreoicidae
 Pachycephalidae
 Laniidae
 Vireonidae
 Oriolidae
 Dicruridae
 Rhipiduridae
 Monarchidae
 Corvidae
 Corcoracidae
 Melampittidae
 Ifritidae
 Paradisaeidae

Посилання 
  (1996): Why do so many Australian birds cooperate? Social evolution in the Corvida. In: : Frontiers in Population Ecology: 21–42. CSIRO, Melbourne.

Горобцеподібні